Sleat est un toponyme qui peut désigner :

Aux Pays-Bas

Sloten (Frise)

En écosse:

Slèite